Наталья Олеговна Медведева (; родилась 15 ноября 1971 года в Киеве, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская теннисистка и теннисный тренер. Старшая сестра Андрея Медведева. Полуфиналистка двух турниров Большого шлема в миксте (Roland Garros-1990, Australian Open-1994); победительница 16 турниров WTA (четыре — в одиночном разряде); победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros, Уимблдон-1987); победительница парного турнира Orange Bowl (1987).

Спортивная карьера 
Начало карьеры
Наталья Медведева играет в теннис с восьми лет; в теннис её привела мать, Светлана, опытный теннисный тренер. В 16 лет Наталья дважды добилась побед на турнирах Большого шлема в парном разряде среди девушек. Она выиграла Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир 1987 года в паре со старшей соотечественницей Натальей Зверевой и стала победительницей зимнего чемпионата СССР в одиночном разряде. В том же году она начала выступления на профессиональных теннисных турнирах, выиграв четыре турнира ITF в одиночном разряде и столько же в парах и добравшись к концу сезона до границы второй сотни в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 1988 году в Сингапуре с Натальей Быковой она выиграла свой первый турнир WTA в парном разряде. В одиночном разряде, однако, успехи в турнирах WTA оказались намного скромнее, а после Уимблдона Медведева и вовсе не выступала до конца сезона. Результатом стал вылет в четвёртую сотню рейтинга и в одиночном, и в парном разряде.

1989—1992
Сезон 1989 года Медведева начала с квалификационных туров в турнирах ITF, но скоро набрала форму, одержала ряд побед над соперницами из первой сотни рейтинга и к концу года сама вошла в сотню сильнейших. В парах она выиграла свой пятый турнир ITF, а в ноябре в Нэшвилле дошла до второго финала турнира WTA в карьере, также войдя в сотню сильнейших по итогам сезона. 1990 год она начала с выхода в паре с другой советской теннисисткой, Лейлой Месхи, в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а сразу после этого в Новой Зеландии они выиграли два турнира WTA подряд. По ходу сезона они также дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата США и по итогам года завоевали право на участие в итоговом турнире WTA-тура, где в первом круге выбили из борьбы сильнейшую пару мира, Яну Новотну и Хелену Сукову из ЧССР, но в полуфинале проиграли Мерседес Пас и Аранче Санчес Викарио. В одиночном разряде Медведева почти весь сезон оставалась в сотне сильнейших, а закончила его первым выигрышем турнира WTA в одиночном разряде (в Нэшвилле) и выходом в полуфинал турнира в Индианаполисе.

В 1991 году основной партнёршей Медведевой была Елена Брюховец, с которой они выиграли турнир в Санкт-Петербурге и дошли до полуфинала в Нэшвилле. В этом году в составе сборной СССР Медведева провела свой первый матч в рамках Кубка Федерации, выиграв с Ларисой Савченко-Нейланд матч у соперниц из Парагвая. На следующий год в феврале она выиграла турнир в Линце, одолев во втором круге двенадцатую ракетку мира Катерину Малееву и войдя после этого в число 50 лучших теннисисток мира, а в апреле победила в двух турнирах в парном разряде с француженкой Изабель Демонжо.

Пик карьеры (1993—1994)
Вторая половина 1993 года стала лучшим периодом в одиночной карьере Натальи. Она вышла в третий круг на Уимблдоне, где уступила пятой ракетке мира Габриэле Сабатини, потом выиграла турнир в Праге, победив четырёх сеяных соперниц, затем дошла до финала турнира III категории в Скенектади (штат Нью-Йорк) и, наконец, выиграла турнир II категории в Эссене, где последовательно победила вторую ракетку мира Аранчу Санчес и пятую ракетку мира Кончиту Мартинес. После победы в Эссене она поднялась на 23 место в рейтинге, высшее в своей одиночной карьере.
Она также выиграла два турнира в парном разряде, в том числе турнир II категории в Брайтоне; при этом в Брайтоне они с Лаурой Голарсой, не будучи посеянными, победили три сеяных пары, а до этого в Палермо с Карин Кшведт — две.

В одиночном разряде Наталье не удалось закрепить свой успех в новом 1994 году. Её лучшими результатами стали третий круг на Открытом чемпионате США и полуфинал в Эссене, по пути к которому она вновь победила Кончиту Мартинес, теперь уже третью ракетку мира. В парах, напротив, она начала сезон с выигрыша турнира III категории в Брисбене (с Голарсой), а продолжила выходом в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции и на Уимблдоне, где её партнёршей была Лариса Нейланд. После Уимблдонского турнира она поднялась на 21 место в рейтинге теннисисток в парном разряде, лучшее в карьере. В этом году она также возобновила выступления в Кубке Федерации, уже под флагом Украины, и одержала четыре победы в восьми матчах (по две в одиночном и парном разрядах).

В конце 1994 — начале 1995 года Наталья с братом Андреем, представлявшие Украину, дошли до финала Кубка Хопмана. При этом Наталья выиграла все одиночные матчи до финала, в том числе у Линдсей Дэвенпорт и Яны Новотной, и лишь в финале уступила Анке Хубер из Германии.

Последние годы игровой карьеры и переход на тренерскую работу
В 1995 году, дважды побывав в полуфиналах турниров WTA, Медведева сохранила за собой место в сотне сильнейших в одиночном разряде, а вот в парах после неудач во Франции и на Уимблдоне она выбыла из их числа. К июлю 1996 года она занимала уже 150 место в рейтинге теннисисток в парном разряде, но, несмотря на это, представляла Украину на Олимпиаде в Атланте, где они с Ольгой Лугиной выбыли из борьбы уже в первом круге, проиграв посеянным третьими нидерландкам. Однако после этого Медведева обрела второе дыхание и на трёх турнирах подряд дошла до финала, выиграв турнир WTA в Мариа-Ланковиц и турнир ITF в Лиможе и проиграв в своём родном Киеве. Закончила сезон она победой в турнире III категории в Москве. В одиночном разряде её успехи были более скромными, и к концу года она выбыла из первой сотни рейтинга, вернувшись туда после победы над Катериной Малеевой, двенадцатой ракеткой мира, на турнире в Фильдерштадте.

К концу 1997 года Наталья из-за травм фактически прекратила выступления, проведя за весь год только 14 матчей. В 1998 году она провела всего один матч, уступив в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Тем не менее, в 1999 и 2000 годах она ещё выступала за сборную Украины в Кубке Федерации, одержав в это время три победы при четырёх поражениях.

В 2001 году у Натальи родился сын Сергей. После этого она занялась тренерской работой. С 2006 года она тренирует украинскую теннисистку Ольгу Савчук, а с 2014 года возглавляет взрослую сборную страны в Кубке Федерации в должности капитана.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (4)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (13)

Победы (12)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты СССР
Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы СССР по теннису
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Украины
Зал славы украинского тенниса